Нэ́нси Делаха́нт (; род. 5 января, 1959, Монреаль, Квебек, Канада) — канадская кёрлингистка. Играет на позиции первого.

Двукратный чемпион мира (, ), вице-чемпион мира (). Пятикратный чемпион Канады (, , , , ).

В июне 2015 году введена в Зал славы канадского кёрлинга вместе с долговременными партнёршами по команде скипа Колин Джонс — Ким Келли и Мэри-Энн Арсено (сама Колин Джонс была введена в Зал славы канадского кёрлинга в 1989).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Работает президентом компании Clayton Park Chapter of the NCDC.

Примечания

Ссылки 

 Nancy Delahunt helping her longtime Nova Scotia teammates at Scotties | Global News

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Чемпионы мира по кёрлингу
Члены Зала славы канадского кёрлинга
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу